— мотоцикл класса спорт-тур, производится японской компанией Suzuki с 1999 года. Сразу же завоевал звание «самый быстрый серийный мотоцикл в мире» с максимальной скоростью 303—312 км/ч.

 по-японски называют сапсана. Название этой птицы часто служит метафорой, обозначающей скорость, так как сапсан — самая быстрая из птиц: во время охоты он резко пикирует на жертв, развивая скорость 290—325 км/ч. В частности, выбор названия был обусловлен тем, что сапсан обыкновенно охотится на дроздов, и эта аллюзия отражала намерение производителей Hayabusa отобрать звание самого быстрого серийного мотоцикла в мире у Honda CBR1100XX Super Blackbird («Супердрозд»). Скорость Hayabusa превзошла Super Blackbird на 10 миль/ч (16 км/ч).

С 1999 по 2007 год производилось поколение GEN1 Hayabusa, в 2008 году представлено поколение GEN2.

1-е поколение (1999)

Технические особенности 
Мощность двигателя составляет 175 л. с. при 9800 об/мин и максимальный крутящий момент 138 Нм при 7000 об/мин. Масса 250-255 кг , масса сухого 215-242 кг.

2-е поколение (2008)

Технические особенности 
Мощность двигателя составляет 197 л. с. при 10500 об/мин и максимальный крутящий момент 138.7 Нм при 7600 об/мин.

Масса 265 кг , масса сухого 250 кг.

Примечания 

Мотоциклы Suzuki